La Treća hrvatska nogometna liga 2003-04, conosciuta anche come 3.HNL 2003-04, è stata la 13ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 80 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Centro

Girone Est

Girone Sud

Curiosità
 Nel match della 23ª giornata del Girone Est Mladost Cernik - Višnjevac, la partita è stata abbandonata all'89º minuto sul 2-2 poiché alcuni giocatori della squadra ospite hanno aggredito l'arbitro, quasi uccidendolo. Il Giudice sportivo ha assegnato il 3-0 a tavolino al Mladost Cernik ed un punto di penalizzazione al Višnjevac. Inoltre sono stati squalificati i seguenti giocatori della squadra ospite: Ivan Bagarić (fino al 10 luglio 2005), Josip Žarak (fino al 10 aprile 2005), Mario Turbic (7 turni) ed Ilija Mihaljević (4 turni).

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2003-04
Druga Liga 2003-04
Hrvatski nogometni kup 2003-2004

Collegamenti esterni 

2003
Calcio nel 2003
Calcio nel 2004